Petrak oder Petrák ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Petrak (1926–2014), US-amerikanischer Hörfunkmoderator
 Franz Petrak (1886–1973), österreichischer Botaniker und Pilzkundler
 Ivan Petrak (1911–1978), jugoslawischer Fußballspieler 
 Josef Petrak (1908–1979), österreichischer Liedtexter und Komponist
 Michael Petrak (* 1956), deutscher Wildbiologe und Jagdwissenschaftler
 Ulrich Petrak (1753–1814), österreichischer katholischer Theologe und Lyriker

Petrák ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Rudolf Petrák (1855–1931), tschechischer Lehrer und Vereinsgründer
 Ondřej Petrák (* 1992), tschechischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Pietrzak